Орден Слона () — высшая национальная награда Дании.

Описание 
Орден Слона имеет один из самых оригинальных знаков из всех наград мира. Большинство других орденских знаков, даже при всей редкости и необычности их форм, задумывались как более или менее плоские, чтобы одной своей стороной они могли плотно прилегать к одежде. Знак ордена слона представляет собой миниатюрную объёмную скульптурку: слон, покрытый белой эмалью и украшенный бриллиантами, несёт на спине боевую башенку, которая, в свою очередь, является основанием кольца. Перед башенкой сидит чёрный погонщик.

На международном языке эмблем слон символизирует мудрость, справедливость, великодушие и другие благородные качества. В Дании он постоянно встречается и в других наградах, а также в художественных гравюрах и различных произведениях искусства, которые во многом насыщены иносказаниями.

История 
Датские рыцари, как и рыцари других стран, охотно присоединялись к крестовым походам. Древняя легенда повествует, что во время одного из таких походов датские рыцари одержали победу над сарацинами, сражавшимися на боевых слонах. В память о встрече с этим исполинским животным и в честь одержанной победы в 1190 году в Дании и был учреждён орден Слона. Однако достоверную (а не легендарную) историю этого ордена можно проследить только с середины XV века, когда его восстановил датский король Кристиан II, чтобы награждать им лиц обоих полов.

В статуте ордена Слона этого времени отражался ещё и религиозный характер орденского «Братства Святой Девы Марии», однако в эпоху Реформации эмблематика этого древнего ордена лишилась своего религиозного содержания. Ещё раз орден Слона был восстановлен в 1623 году, когда стал светской придворной наградой, причём на этот раз только мужской. Орденская звезда — восьмиконечная, шитая из круглых серебряных пластинок. В центре её, на красном бархатном поле, помещается большая розетка с четырёхконечным крестом в обрамлении лавровых ветвей, перевязанных вверху и внизу золотыми лентами.

Статут ордена был пересмотрен в 1693 году королём Кристианом V, и членство в нём было ограничено до монарха, принцев крови и тридцати рыцарей. Орден должен был вручаться только суверенам, датским и иностранным. Поэтому с 1850 года орден стал весьма исключительным и — за несколькими исключениями — вручался только лицам королевской крови и главам государств. В XX веке было награждено лишь семь человек, не входящих в эту категорию: Уинстон Черчилль (бывший премьер-министр, 1950), фельдмаршал Бернард Монтгомери (командующий сухопутными силами союзников, 1945), генерал Дуайт Эйзенхауэр (верховный главнокомандующий экспедиционными силами, 1945), а также датчане Вильгельм Томсен (1912), Ханс Нильсен Андерсен (1919), Нильс Бор (1947) и бывший глава фирмы A.P. Møller-Mærsk Gruppen, предприниматель Арнольд Мёллер (2000). Из глав государств был лишён этого ордена Николае Чаушеску. Орден дает право на обращение «Ekscellence» (превосходительство) и обращение в письме «HE», давая, таким образом, своему обладателю рыцарский статус. Занимает самую старшую позицию в порядке старшинства датских наград. В 1958 году изменения в статуте явно допустили награждение женщин (до этого с 1892 года считалось что статут позволяет это неявно, под общим названием «рыцарь»).

Орден Слона в России 
В России первым кавалером датского ордена Слона стал светлейший князь А. Д. Меншиков. Он был награждён им в 1710 году, но вскоре датский посланник в России установил, что князь нарушает орденский статут, по которому со знаками ордена Слона на одежде не может соседствовать никакой другой. А. Д. Меншиков же одновременно с орденом Слона прикреплял к своему мундиру и знак ордена Андрея Первозванного.

В 1713 году кавалерами ордена Слона стали царь Пётр I, генерал А. И. Репнин, русский посол при датском дворе В. Л. Долгоруков и командир Преображенского полка В. В. Долгоруков.

В 1719 году орденский знак В. В. Долгорукова пришлось вернуть в Данию, так как он оказался осуждён по делу царевича Алексея. В 1726 году, уже после смерти Петра I, В. В. Долгорукова вернули ко двору; в том же году состоялось его вторичное награждение датским орденом Слона. Однако и второй орден через 6 лет вернули в Копенгаген, так как В. В. Долгорукова снова разжаловали и отправили в ссылку. Через десять лет он в третий раз получил датскую награду, которая с этого времени оставалась у него до самой смерти.

Орден Слона высоко ценили в России. Как-то один композитор посвятил свою музыку князю А. Б. Куракину, но, перечисляя в посвящении его титулы, пропустил орден Слона. Прочитав посвящение, князь возмущённо воскликнул: «Какой дурак! Отослать без внимания!».

Орденом Слона были награждены многие члены Российского Императорского дома, что соответствовало общей политике награждения орденом иностранных монархов и их родственников.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 Афонасенко И. М. Гербы российских кавалеров в гербовнике датского ордена Слона (русские гербы «Elefantordenens Våbenbog») / Геральдика — вспомогательная историческая дисциплина: Семинар ГЭ 24 апреля 2019 г. — СПб., 2019. — 34 стр. — ISBN 978-5-93572-852-6
 
 Ионина Н. А. Сто великих наград. — М.: Вече, 2000. — 432 с. — ISBN 5-7838-1171-8

Ссылки 
 Цепь Ордена Слона. Андрей Хазин
 Афонасенко И. М. Гербы российских кавалеров в гербовнике датского ордена Слона

Ордена Дании
С
Рыцарские ордены в Дании